Katholische Kapelle steht für:
 Katholische Kapelle (Drengfurth)
 Katholische Kapelle (Niederweningen)
 Katholische Kapelle Oberbärenburg
 Katholische Kapelle (Rolandswerth)